Аллсвенскан 1983 — 59-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1983 року розпочався 16 квітня й завершився 5 листопада.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Підсумкова таблиця першого етапу

Результати матчів

Плей-оф

Чвертьфінали 
 Ельфсборг — ІФК Гетеборг 1:2, 1:4
 Гаммарбю ІФ — AIK 2:5, 1:1
 Ергрюте ІС — Естерс ІФ 0:1, 0:4
 Гальмстад БК — Мальме ФФ 0:2, 1:6

Півфінали 
 Естерс ІФ — Мальме ФФ 1:0, 1:1
 ІФК Гетеборг — AIK 3:0, 0:2

Фінал 
 ІФК Гетеборг — Естерс ІФ 1:1, 3:0

Найкращі бомбардири

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1983 у шведському спорті